Blitz (éclair en allemand)  peut faire référence à :

Histoire militaire 
 Blitz, la campagne de bombardement du Royaume-Uni entreprise par l'Allemagne entre 1940 et 1941 dans le cadre de la bataille d'Angleterre ;
 Manchester Blitz ou Christmas Blitz, bombardement de Manchester ;
 Blitz maltais, la campagne de bombardement de Malte entreprise par la Regia Aeronautica puis par la Luftwaffe, entre le  et le .
 Blitzkrieg, guerre éclair ;

Titres

Ouvrages et publication 
 Blitz, diptyque de science-fiction de Connie Willis et composé de Black-out et All Clear, tous deux parus en 2010, où des historiens de 2060 sont envoyés dans l'Angleterre de 1940.
 Blitz, un magazine musical portugais.
 Blitz une bande dessinée de Floc'h et François Rivière.
 Blitz,  est un manga de type Shonen ayant pour thème les échecs.

Films 
 Blitz, film britannique de Elliott Lester (2011), traitant de la traque d'un tueur en série.

Jeux 
 Blitz, une partie rapide au jeu d'échecs ou au jeu de go.
 Blitz à quatre, une variante du jeu d'échecs
 Blitz, une variante du jeu de Scrabble duplicate.
 Blitz, une variante du jeu de Diplomatie.

Musique 
 The Blitz, un album du groupe Krokus
 Blitz, un album d'Étienne Daho
 Blitz, un groupe britannique de street punk et de oi!.

Théâtre 
 blitz theatre group compagnie fondée ne 2004 à Athènes.

Sports  
 Le Blitz du Giro 2001, une affaire de dopage dans le cyclisme professionnel.
 Blitz, une tactique de football américain.
 London Blitz, un club londonien de football américain.
 SV Blitz 1897 Breslau, un ancien club allemand de football.

Automobile  
 Blitz, une société de tuning japonaise.
 Opel Blitz, un camion allemand, principalement utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale.

Patronymes 

 Karl Kasiel Blitz, aussi connu sous le nom de Charles K. Bliss (1897-1985), ingénieur chimiste et sémioticien autricho-australien ;
 Gérard Blitz (1901-1979) un nageur et poloïste ;
 Gérard Blitz, poloïste également, neveu homonyme du précédent, fondateur du Club Méditerranée ;
 Maurice Blitz (1891-1975) un poloïste, père du précédent et frère de Gérard (1901) ;
 Blitz (1966-), un graffeur français.

Autres  
 Blitz est le nom d'un immeuble occupé dans le centre d'Oslo, depuis 1982.
  un club londonien célèbre à la fin des années 1970 pour avoir lancé le mouvement des Nouveaux Romantiques.
 
Patronyme allemand